Malnom que dugueren dos presidents de Somàlia:
 Muhammad Fara Hassan, àlies Aydid
 Hussein Mohamed Farrah, àlies Aydid junior